Crank It Up – traccia dell'album Our Happy Hardcore degli Scooter del 1996
 NASCAR: Crank It Up – compilation del 2002
 Crank It Up – singolo degli Hadouken! del 2008, dall'album Music for an Accelerated Culture
 Crank It Up – singolo di Ashley Tisdale del 2009, dall'album Guilty Pleasure
 Crank It Up – singolo di David Guetta featuring Akon del 2011, dall'album Nothing but the Beat